Крикуно́в, Крикуно́ва — прізвище.

 Крикунов Володимир Васильович (* 1950) — радянський хокеїст, радянський та російський тренер.
 Крикунов Євген Олександрович (1983—2015) — солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Крикунов Ігор Миколайович (* 1953) — український режисер, актор театру і кіно, популярний виконавець, педагог, громадський діяч циганського походження, народний артист України.
 Крикунов Ілля Олегович (* 1984) — російський хокеїст, правий нападник.
 Крикунов Олександр Єлисейович (? — 1980) — радянський інженер-машинобудівельник, лауреат Сталінської премії.

 Крикунова Катерина Андріївна (1917–?) — українська радянська діячка, робітниця шахти, депутат Верховної Ради УРСР першого скликання (1938–1947).